Juan Carlos Toja ist der Name folgender Personen: 

 Juan Carlos Toja Pintos (1926–2011), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Juan Carlos Toja Vega (* 1985), kolumbianischer Fußballspieler